Steyer peut désigner :
 Christian Steyer, acteur et compositeur allemand ;
 Bataille de Steyr en 1805 ;
 Heinz-Steyer-Stadion, un stade de Dresde (Allemagne).

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien